Нарендра Кармаркар (; род. 1957) — индийский и американский , разработавший алгоритм, ставший известным под его именем (алгоритм Кармаркара).

Биография 
Родился в Гвалиоре в семье маратхи. Получил диплом бакалавра электротехники  в 1978 году, магистра наук в Калифорнийском технологическом институте и доктора философии в области информатики в Калифорнийском университете в Беркли.

В 1984 году, когда работал в Bell Labs в Нью-Джерси, опубликовал полиноминальный алгоритм, ставший важным результатом для линейного программирования и впоследствии названный его именем.

Был профессором Института фундаментальных исследований Тата в Мумбаи. С 2008 года и по настоящее время работает над новой архитектурой для суперкомпьютеров.

Награды 
За разработку алгоритма большое количество наград и премий, среди них:
 Премия Канеллакиса (ACM, 2000);
 Премия Раманунджана (Азиатский институт информатики, 1989);
 Премия Фалкерсона по дискретной математике (AMS и MPS, 1988);
 Международная премия для молодых учёных имени Маркони (1985);
  (Американское общество исследования операций, 1984);

Примечания

Ссылки 
 Distinguished Alumnus 1996 IIT Bombay.
 Narendra Karmakar  on IBM Reasearch
 Article with links IIT Bombay Heritage Fund.

Персоналии по алфавиту
Учёные в области информатики США
Выпускники Калифорнийского университета в Беркли
Выпускники Калифорнийского технологического института
Иммигрировавшие в США из Индии
Родившиеся в 1957 году
Википедия:Биографии современников
Лауреаты премии Фалкерсона